ADSI steht für:
 Acting Detective Superintendent, siehe Dienstgrade der britischen Polizei
 Austrian Drug Screening Institute, österreichische chemisch-biologische Forschungseinrichtung

Abkürzung